Treasure Island, traducido como La isla del tesoro, puede hacer referencia a:

 La isla del tesoro, novela escrita por Robert Louis Stevenson, a partir de la cual se producirían distintas adaptaciones.
 La isla del tesoro, película de 1920.
 La isla del tesoro, película de 1934.
 La isla del tesoro, película de 1950.
 La isla del tesoro, película de 1985.
 La isla del tesoro, película de 1987.
 La isla del tesoro, película de 1999.
 La isla del tesoro, anime de 1978.
 Treasure Island, ciudad de Florida.
 Treasure Island, isla artificial de California, en la Bahía de San Francisco.
 Treasure Island Hotel and Casino, hotel y casino en Las Vegas Strip.
 Treasure Island Dizzy, videojuego de 1988.